Moartea se numește Engelchen se poate referi la:
 Literatură
 1962 Moartea se numește Engelchen – roman de scriitorul Ladislav Mňaček

 Film
 1963 Moartea se numește Engelchen – film cehoslovac de regizorul slovac Ján Kadár și regizorul ceh Elmar Klos